La désignations t Carinae (t Car) et T Carinae (T Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

La désignation de Bayer t Carinae est partagée par deux étoiles ou systèmes d'étoiles de cinquième magnitude de la constellation de la Carène :
 t Carinae, ou HD 92063, est une géante rouge ;
 t Carinae, ou HR 4177, est une étoile binaire.

T Carinae, ou HD 94776, est quant à elle une autre géante rouge. Malgré sa désignation, elle n'est probablement pas variable.

Notes et références 

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire